Lilla Igelkärr kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Iglekärr, Västergötland, sjö i Ale kommun, 
Lilla Igelkärr, Bohuslän, sjö i Stenungsunds kommun,  (1,5 ha)

Se även
Igelkärr

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn